Böggering ist der Familienname von:
 Laurenz Böggering (1904–1996), Weihbischof im Bistum Münster
 Wilhelm Böggering (1902–1974), Kommunalpolitiker und Landrat (CDU)